De Grand Prix-wegrace van Argentinië 2016 was de tweede race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2016. De race werd verreden op 3 april 2016 op het Autódromo Termas de Río Hondo nabij Termas de Río Hondo, Argentinië.

Uitslag

MotoGP 
 Om veiligheidsredenen werd de MotoGP-race ingekort van 25 naar 20 ronden met een verplichte motorwissel halverwege de race.

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2016
Argentinië